Николай Иноземцев:
 Иноземцев, Николай Викторович (1902—1956) — советский учёный в области термодинамики и теории двигателей.
 Иноземцев, Николай Иванович (в монашестве Александр; 1887—1948) — архиепископ Полесский и Пинский.
 Иноземцев, Николай Николаевич (1921—1982) — советский экономист, политолог и историк.